Boase je lahko:
 Susan Boase, pisateljica in ilustratorka
 Allan Joseph Boase, general